Коонга () — бывшая волость в Эстонии в составе уезда Пярнумаа.

Положение 

Площадь волости — 438 км², численность населения на  1 января 2017 года составляла 1035 человек.

Административный центр волости — деревня Коонга. Помимо этого, на территории волости находилось ещё 40 деревень.

В 2017 году в результате административной реформы местных самоуправлений Эстонии волость Коонга была упразднена. Её административно-территориальные единицы вошли в состав новой волости — Ляэнеранна уезда Пярнумаа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт волости Коонга 

Пярнумаа
Бывшие волости Эстонии